Lurie ist ein jüdischer Familienname.

Die Familie Lurie ist einer der ältesten Stammbäume der Welt und wird zurückverfolgt bis auf König David. Dies wurde von Neil Rosenstein in seinem Buch The Lurie Legacy nachgewiesen.

Zu den Abkömmlingen gehören bekannte Personen wie Karl Marx, Sigmund Freud, Felix Mendelssohn Bartholdy, Martin Buber, Raschi und Hezekiah.

Namensträger 

 Alison Lurie (1926–2020), US-amerikanische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Anatoli Isaakowitsch Lurie (1901–1980), sowjetischer Theoretischer Mechaniker
 Bob Lurie (* 1929), US-amerikanischer Makler und Baseballmanager
 Boris Lurie (1924–2008), US-amerikanischer Künstler
 Cerf Lurie (1897–1987), französischer Politiker
 Dan Lurie († 2013), US-amerikanischer Bodybuilder
 Deborah Lurie (* 1974), US-amerikanische Komponistin
 Evan Lurie (* 1954), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Jacob Lurie (* 1977), US-amerikanischer Mathematiker
 Jeffrey Lurie (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer und Besitzer des American-Football-Teams Philadelphia Eagles
 Jessica Lurie (* 1967), US-amerikanische Jazz-Saxofonistin
 John Lurie (* 1952), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Konstantin Anatoljewitsch Lurie (* 1935), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Morris Lurie († 2014), australischer Schriftsteller
 Nancy Lurie (* 1924), US-amerikanische Anthropologin
 Ranan Lurie (1932–2022), israelisch-US-amerikanischer Karikaturist und Journalist
 Rod Lurie (* 1962), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch 
 Lurie-Houghton-Teleskop nach Robert J. Lurie

Einzelnachweise 

Familienname